Hammouche (حمّوش en arabe) est un patronyme porté notamment par :

 Brahim Hammouche (1971-), homme politique français ;
 Salima Hamouche (1984-), joueuse algérienne de volley-ball.